Сарагоса може да се отнася за:
 Сарагоса, град в Испания
 Сарагоса (провинция), провинция в Испания
 Сарагоса (таифа), историческа държава в Европа
 ФК Реал Сарагоса, испански футболен отбор